Ibn Said puede aludir a:
Ibn Said de Toledo (Almería, 1029 - Toledo, 1070), astrónomo e historiador de la ciencia andalusí y cadí de la Taifa de Toledo.
Ibn Said al-Maghribi (Alcalá La Real, 1213 - Túnez, 1286), antólogo de la poesía andalusí y del Magreb.